Amphoe Khukhan (in Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Si Sa Ket. Die Provinz Si Sa Ket liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Khukhan grenzt an die folgenden Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Prang Ku, Wang Hin, Phrai Bueng, Khun Han und Phu Sing in der Provinz Si Sa Ket, sowie an die Amphoe Buachet und Sangkha der Provinz Surin.

Bevor Thailand um 1945 aus administrativen und logistischen Gründen umorganisiert wurde, war Khukhan die Hauptstadt der Provinz. Auch heute noch wird es als das historische Zentrum von Si Sa Ket angesehen. Außerdem ist Khukhan der zweitgrößte Bezirk der Provinz, was die Bevölkerungszahl angeht. Ein weiterer Hinweis auf die einstige Bedeutung ist die Tatsache, dass zahlreiche Straßen Khukhan mit allen wichtigen Orten der Provinz direkt verbinden.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Khukhan ist in 22 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 276 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Si Sa-at (Thai: ), bestehend aus dem ganzen Tambon Si Sa-at.
 Mueang Khukhan (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Huai Nuea.

Außerdem gibt es 21 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Kanthararom (Thai: )
 Chakong (Thai: )
 Chai Di (Thai: )
 Dong Kam Met (Thai: )
 Sano (Thai: )
 Prue Yai (Thai: )
 Sadao Yai (Thai: )
 Ta Ut (Thai: )
 Huai Nuea (Thai: )
 Huai Tai (Thai: )
 Hua Suea (Thai: )
 Takhian (Thai: )
 Nikhom Phatthana (Thai: )
 Khok Phet (Thai: )
 Prasat (Thai: )
 Samrong Ta Chen (Thai: )
 Huai Samran (Thai: )
 Kritsana (Thai: )
 Lom Sak (Thai: )
 Nong Chalong (Thai: )
 Si Trakun (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 

 Weitere Informationen zum Amphoe Khukhan bei amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Khukhan